Gallet ist der Familienname folgender Personen:

 Bertrand Gallet (* 1974), französischer Badmintonspieler
 Jean Gallet (1916–1989), französischer Hindernisläufer und Politiker
 Jean-Claude Gallet (* 1964), Feuerwehrleiter, Général commandant la brigade de sapeurs-pompiers de Paris 
 Louis Gallet (1835–1898), französischer Librettist und Schriftsteller

Siehe auch:

 Galet
 Le Gallet
 Gallet et Itasse